Sound City Studios — студия звукозаписи в Ван-Найс (Калифорния), основанная в 1969 году. Изначально это был выставочный зал и студия компании Vox. Начиная с 1970 и до мая 2011 SCS была частной коммерческой студией. Сейчас она доступна исключительно арендаторам.

В 2013 году вышел фильм Sound City.

История 
Одним из первых на студии появился Дэвид Бриггз (David Briggs), который в 1969 спродюсировал пятый альбом Spirit и второй сольник Нила Янга. За несколько месяцев до «криминального веселья» лета 1969, Чарльз Мэнсон сделал несколько записей в студии B.

Популярность студии росла: на SCS стали записываться Nitty Gritty Dirt Band, Доктор Джон, Crazy Horse, Леон Расселл, Delaney & Bonnie, Джо Кокер, Mudcrutch и другие; Том Петти славился дружбой с Sound City Studios более 30 лет. Студия прочно утвердилась в жанре рока после записи Fleetwood Mac своего одноимённого альбома.

На протяжении 80-90х на студии записывались такие известные исполнители как Tom Petty and the Heartbreakers, Рик Спрингфилд, Foreigner, Nirvana; Рик Рубин выбрал SCS для записи музыкантов типа Red Hot Chili Peppers, Джонни Кэша и Metallica. Стоит отметить, что альбом Death Magnetic, записанный на Sound City, занял первое место в чарте Billboard Top 200.

Студия 
Sound City Studios известна не только своим звучанием ударных, но и тем, что её интерьер никогда не менялся. Из-за боязни, что студия потеряет своё «легендарное качество звука», её не перекрашивали и не меняли линолеум.

Дискография

Ссылки 
 Официальный сайт
 Фильм «Sound City»

Студии звукозаписи